Pel seu fill també anomenat Frederic de Luxemburg, que fou duc de Baixa Lotaríngia, vegeu Frederic de Baixa Lotaríngia

Frederic de Luxemburg (965 - 6 d'octubre de 1019) fou un noble germànic de la casa de les Ardenes, que va ser comte al Moselgau. Era fill de Sigifred I, comte de Luxemburg i de Edwigis o Hedwiga de Nordgaud i d'Egisheim.

Matrimoni i fills 
D'una esposa desconeguda (certs historiadors donen Ermentruda, comtessa de Gleiberg), va tenir:
 Enric II de Luxemburg i VII de Baviera († 1047), comte de Luxemburg i duc de Baviera
 Frederic (1003 † 1065), duc de Baixa Lotaríngia
 Giselbert (1007 † 1059), comte de Longwy, de Salm i de Luxemburg 
 Adalberó III († 1072), bisbe de Metz
 Thierry o Teodoric, pare de:
 Thierry o Teodoric († 1075)
 Enric († 1095), comte palatí de Lorena
 Poppó († 1103), bisbe de Metz
 Ogiva (vers 990 † 1036), casada el 1012 amb Balduí IV (980 † 1035), comte de Flandes
 Ermengarda "Imiza" (1000 † 1057), casada amb Welf II d'Altdorf (Weingarten), comte a Lechrain († 10 de març de 1030)
 Oda, canongessa a Remiremont, després abadessa de Saint-Rémy a Lunéville
 Gisela (1019 † després de 1058), casada amb Radulf, senyor d'Alost/Aalst († després de1038)

Ascendència 

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Luxemburguesos